ZEE puede referirse a: 

 Zona económica exclusiva.
 Zona económica especial.